Steve Jackson pode referir-se a:

 Steve Jackson (designer de jogos americano), um autor de RPGs americano e criador do GURPS.
 Steve Jackson (designer de jogos britânico), um designer de jogos, co-fundador da empresa Games Workshop e co-criador da série Aventuras Fantásticas.
Steve Jackson (Marvel Comics), um personagem da Marvel Comics.

Desambiguação